Шелухино:
 Шелухино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области
 Шелухино — деревня в Коломенском районе Московской области
 Шелухино — деревня в Луховицком районе Московской области
 Шелухино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области
 Шелухино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области
 Шелухино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области
 Шелухино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области